Мы́зинский мост (также Карповский мост) — один из мостов Нижнего Новгорода через Оку. Соединяет верхнюю, нагорную, часть города с нижней, заречной. Мост является важным узлом федеральной трассы  Москва — Уфа.

Технические характеристики 
Длина моста 1006 м, ширина 27 м. Площадь проезжей части 2200 м², вес моста — 235 000 т. Пропускная способность — до 30 000 машин в сутки.

Транспорт 
 Автобус: 15, 66, 68, 73, 77, 85
 Маршрутное такси; 63, т76, 79, т86, т97, т93

История строительства 
В начале 1970-х годов очевидной стала необходимость создания нового моста через Оку. Из пяти вариантов был отобран уникальный для того времени проект неразрезного пролётного строения. Мост представлял собой неразрезанную балку, собранную из отдельных железобетонных элементов весом до 60 т каждый, склеенных между собой эпоксидным клеем и соединённых предварительно напряжённой арматурой. Автор проекта — архитектор Г. В. Огородников.

Строительство началось в 1972 году и продолжалось 9 лет. В 15 км от места строительства на берегу Волги был развёрнут полигон для опытно-строительных работ общей площадью 148 000 м². На этой территории расположились крановый и арматурный цеха, лесозавод, бетонный завод, лаборатория, пропарочная камера.

Уникальность конструкции — в способе соединения бетонных блоков. В отличие от обычного, сварного метода, блоки склеивались при помощи эпоксидной смолы марки «ЭД-20». Компаунд-смола и фуриловый спирт перемешивались, а затем полученная смесь вручную наносилась на бетонную поверхность блока слоем толщиной 1,5—2 мм.

Первоначально мост планировалось закончить в 1979 году, однако из-за большого объёма работ сроки были продлены. 1 августа 1981 года строительство завершилось, и после испытаний 6 августа состоялось официальное его открытие.

Аварийность 
Уклон моста от правого берега Оки к левому и отсутствие разделительного отбойника способствуют повышенной аварийности, периодически приводящей к крупным автомобильным катастрофам на мосту и подъездах к нему. Перечисленные факторы усугублялись наличием трамвайных путей, спроектированных и построенных посреди проезжей части, но заканчивавшихся с обеих сторон моста тупиками. Во время косметического ремонта в 2003 году трамвайные пути с Мызинского моста убрали. Однако это не намного снизило аварийность: большой поток транзитного большегрузного транспорта приводит к частым авариям из-за отказа тормозов при движении под уклон, как это произошло, например, в мае 2008 года. 27 февраля 2005 года ГАЗель, ехавшая со спуска высокого правого берега, перелетела через перила моста и рухнула на лёд реки с высоты более 30 метров. Только в одном 2012 году здесь произошло 22 ДТП, в которых погибли 8 человек. 1 февраля 2013 года по предложению Нижегородской Епархии мост был освящён православными священниками.

Происшествия 
В ночь с 31 января на 1 февраля 2018 года на левобережной части моста разошёлся деформационный шов. В результате этого образовалась глубокая расщелина и часть асфальтового покрытия просела. В городе образовались многокилометровые заторы на дорогах и произошёл транспортный коллапс. Ситуацию усугубляет закрытие второй линии городской электрички в зимний период, в результате чего у горожан нет альтернативного пути со станции «Мыза» до станции «Петряевка». Из-за того, что через мост проходит часть федеральной трассы  и на обоих берегах расположены различные крупные предприятия, здесь ежедневно проходит самый большой поток городского пассажирского транспорта. Этот мост имеет самый большой отрыв от остальных трёх мостов города, поэтому альтернативного пути у многих горожан нет.

Современное состояние 
Еще недавно мост являлся частью федеральной трассы Москва — Казань, через него проходил основной транзитный поток. В сентябре 2006 года правительство Нижегородской области сделало заявление о том, что мост находится в опасном состоянии. По словам вице-губернатора области Виктора Клочая если не провести срочные ремонтные работы, мост «сложится как карточный домик». Фраза была подхвачена прессой, а сюжет об аварийном состоянии моста был показан по общероссийскому телевидению в программе «Вести». Была заявлена сумма, необходимая для ремонта моста — 260 млн рублей. Необходимость срочного ремонта Мызинского моста стала одним из обоснований повышения транспортного налога в Нижегородской области в 2,5 раза, что сделало этот налог самым высоким по России.

С другой стороны, и. о. мэра города Сергей Гладышев от имени администрации города, на чьём балансе находится сооружение, отрицал критическое состояние моста, настаивая на том, что требуется всего лишь плановый ремонт.

В 2008 году примерно в 15 км выше по течению Оки закончено строительство объездной дороги со Стригинским мостом, по которому транзитный поток двигается в настоящее время.

Осенью 2010 года проводился ремонт моста с заменой деформационных швов. На время работ движение по двум из шести полос ограничивалось.

27 июня 2017 года стало известно, что ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде обойдётся в 400 млн рублей. Планировалось, что средства на ремонт моста будут выделены из дорожного фонда Нижегородской области.

С 9 июля 2018 года мост был частично закрыт на ремонт, который завершился полностью 17 августа 2019 года.

Галерея

Интересные факты 
Нижегородец Евгений Корнилаев дважды пытался совершить прыжок с части Мызинского моста, имеющей наибольшую высоту до 50 метров. Первая попытка закончилась травмами. Вторая должна была состояться 25 июля 2000 года перед объективами местных журналистов. Однако перестраховка в виде вызванных ими на случай непредвиденных сложностей спасателей МЧС, помешала Корнилаеву совершить прыжок. Вызванная спасателями психбригада «Скорой помощи» увезла несостоявшегося рекордсмена с моста.

См. также 
 Проспект Гагарина
 Щербинки
 Проспект Ленина
 Станция метро «Пролетарская»

Примечания

Ссылки 

 «Отец Мызинского моста» — статья Елены Маркидоновой на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода
 «Состояние больших мостов в городе Нижнем Новгороде» — доклад от 22 сентября 2003 года на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода

Мосты Нижнего Новгорода
1981
06
Переправы через Оку